Freestyle skijanje nalazi se na programu Zimskih olimpijskih igara od 1992. u Albertvilleu. Kao pokazni šport pojavio se je na ZOI 1988. u disciplinama skijanje po hupserima (moguls), akrobatskim skokovima (aerials) i baletu (ballet).  Moguls je postao natjecateljski šport na igrama 1992., dok su aerials i ballet bili demonstracijski.  Na ZOI 1994. aerials je također uvršten u program regularnog natjecanja, dok je skijaški balet ispušten. Na ZOI 2010. ski cross je uvršten u program.

Discipline 
• = službeno natjecanje, (p) = pokazni šport

Tablica medalja 

Športovi na Olimpijskim igrama
Slobodno skijanje